Місце злочину: Нью-Йорк () — американський детективний серіал
 CSI: Місце злочину () — американський детективний серіал
 C.S.I.: Місце злочину Маямі () — американський детективний серіал
 Місце злочину () — австрійський детективний телесеріал